Die Football League Third Division 1986/87 war die 60. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der AFC Bournemouth und daneben stieg das zweitplatzierte FC Middlesbrough und nach Play-off-Erfolgen gegen Wigan Athletic und den FC Gillingham auch das drittplatzierte Swindon Town in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1987/88 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten AFC Sunderland (als Play-off-Verlierer gegen den FC Gillingham), Grimsby Town und Brighton & Hove Albion die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division auf direktem Wege absteigen mussten Carlisle United, der FC Darlington und Newport County. Dazu scheiterten die Bolton Wanderers in der Play-off-Runde gegen die Viertligisten FC Aldershot, Wolverhampton Wanderers und Colchester United bereits im Halbfinale an Aldershot. Aldershot als späterer Sieger nahm in der folgenden Spielzeit 1987/88 ebenso wie der Fourth-Division-Gewinner Northampton Town sowie die dahinter rangierenden Preston North End und Southend United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Play-off-Runde zur Teilnahme an der Second Division

Play-off-Runde zur Teilnahme an der Third Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1986-87 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1986/87
Fußballsaison 1986/87